Отто Иванович Вахтен (; 1786—1874) — генерал-лейтенант, начальник штаба 6-го пехотного корпуса и 2-й армии, герой русско-турецкой войны 1828—1829 годов.

Биография 
Родился  года. Родители: майор Иоганн Рейнгольд фон Вахтен (1743 — 11.07.1797) и Фридерика Элизабет Катарина, урожденная баронесса фон Унгерн-Штернберг (1751—1823); поженились 26 марта 1777 года.

В военную службу вступил в 1803 году.

В 1812 году Вахтен, будучи в чине штабс-капитана, принял участие в Отечественной войне и 25 декабря награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость».

В 1813—1814 годах совершил Заграничный поход в Пруссию и Францию. Здесь он также неоднократно отличился и 1 октября 1813 года был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 2687 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)

В 1816 году: 28 января женился на Елизавете фон Унгерн-Штернберг; 24 мая получил должность командира Тобольского пехотного полка.

Вместе с производством в генерал-майоры 25 ноября 1819 года был назначен начальником штаба 6-го пехотного корпуса.

В 1828—1829 годах Вахтен сражался с турками на Дунае; 5 октября 1829 года получил орден Св. Георгия 3-й степени (№ 418 по кавалерским спискам)

22 сентября 1829 года был произведён в генерал-лейтенанты и назначен исправляющим должность начальника главного штаба 2-й армии.

Среди прочих наград он имел ордена Св. Анны 1-й степени и Св. Владимира 3-й степени.

В начале 1835 года вышел в отставку. Скончался  года в Ревеле.

Литература 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. I: А—К. — , 2009. — С. 238.
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — , 2007. — С. 125, 421
 Список генералам, штаб- и обер- офицерам всей Российской армии с показанием чинов, фамилий и знаков отличия. — , 1829. — С. 474
 Список генералитету по старшинству. — , 1830. — С. 82
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. — , 2004. — С. 151.
 . — S. 840.

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Русские офицеры Наполеоновских и Революционных войн
Участники сражения под Кульмом
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени